Янови́це () — село в Польше в сельской гмине Слабошув Мехувского повята Малопольского воеводства.

Село располагается в 5 км от административного центра гмины села Слабошув, в 14 км от административного центра повята города Мехув и в 42 км от административного центра воеводства города Краков.

Недалеко от села ранее находилась станция Яновице несуществующего фрагмента Светокшиской железной дороги. В 2007 году территория бывшей станции была передана сельскому управлению, которое обустроило на нём футбольное поле. В селе находится начальная школа. С 1926 года в селе действует добровольная пожарная дружина, которая использует в настоящее время здание бывшей публичной библиотеки.

В 1975—1998 годах село входило в состав Келецкого воеводства.

Известные личности и уроженцы 
 Норберт Михта (род. 1923) — коммунистический деятель, бригадный генерал Войска Польского.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Мехувского повета